Die Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg 1934/35 war die zweite Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Groß-Hamburg im Sportgau Nordmark. Sie diente als eine von drei zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Nordmark. Die Staffelmeister dieser drei Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Nordmark ausgespielt wurden.

Die Bezirksklasse Groß-Hamburg wurde erneut in den Staffeln Hammonia und Hansa zu je zwölf Vereinen und im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison startete am 3. September 1934, das letzte Spiel kam am 27. Mai 1935 zur Austragung. In der Hammonia-Staffel setzte sich Aufsteiger SC Hermannia Veddel dank des besseren Torquotienten über den punktgleichen SK Komet Hamburg durch, die Hansa-Staffel gewann der SC Sperber Hamburg mit sechs Punkten Vorsprung gegenüber dem SV St. Georg von 1895 und dem FC Adler Eidelstedt. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur Gauliga Nordmark 1935/36 setzte sich Sperber ungeschlagen durch und stieg auf, während Veddel in Entscheidungsspielen dem BV Phönix Lübeck unterlag und in der Zweitklassigkeit verblieb. Aus jeder Staffel stiegen zwei Vereine am Ende der Spielzeit in die Kreisklassen ab.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Nordmark
Fußballsaison 1934/35